Magia — algo relacionado à magia
 Mago (fantasia) — aquele que pratica a magia ou o ocultismo
 Magico (álbum)
 Ilusionismo — arte performativa que tem como objetivo entreter o público dando a ilusão de que algo impossível ou sobrenatural ocorreu
 O Mágico - filme de Jacques Tatit